Can Valls (Bigues), masia al terme municipal de Bigues i Riells, a la comarca del Vallès Oriental 
 Can Valls (Caldes de Montbui), urbanització de Caldes de Montbui, als afores de Caldes, direcció Palau de Plegamans 
 Can Valls (Canovelles), masia al municipi de Canovelles (Vallès Occidental)
 {Can Valls (la Cellera de Ter), casa a la Selva 
 Can Valls (Dosrius), nucli de població al municipi de Dosrius 
 Can Valls (els Hostalets de Pierola), masia al municipi dels Hostalets de Pierola (Anoia) 
 Can Valls (Rupià), edifici a Rupià (Baix Empordà) 
 Can Valls (Sant Andreu de Llavaneres), masia de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) 
 Can Valls (Vilobí d'Onyar), masia al municipi de Vilobí d'Onyar (Selva) 
 Torre de Can Valls de la Muntanyeta, edifici al municipi de Castelldefels (Baix Llobregat) 
 Can Perera i Can Valls